Клеменс (Clemens) — имя и фамилия.

Носители имени 

 Клеменс Август Баварский (1700—1761) — епископ из династии Виттельсбахов, великий магистр Тевтонского ордена с 1732 года.
 Клеменс Венцеслав Саксонский (1739—1812) — архиепископ Трира (1768—1801), последний трирский курфюрст.
 Клеменс Франц Баварский (1722—1770) — баварский принц из династии Виттельсбахов, кавалер Ордена Золотого руна.

Носители фамилии 
 Клеменс, Аделаида (род. 1989) — австралийская актриса.
 Клеменс, Джералд (1908—1974) — американский астроном.
 Клеменс, Йозеф (род. 1947) — немецкий прелат.
 
 Клеменс, Курт (1925—2021) — немецкий футболист, игрок сборной Саара.
 Клеменс, Мари-Жанна (1755—1791) — французская и датская художница.
 Клеменс, Роджер (род. 1962) — американский профессиональный бейсболист, праворукий питчер.
 Клеменс, Рэй (1948—2020) — английский футболист.
 Клеменс, Сэмюэл Лэнгхорн (псевдоним Марк Твен; 1835—1910) — американский писатель, журналист и общественный деятель.
 Клеменс, Фердинанд (1807—1861) — немецкий математик.
 Клеменс, Фридрих (1815—1862) — немецкий католический философ.

Псевдоним 
 Джеймс Клеменс (James Clemens; род. в 1961) — один из псевдонимов писателя Джеймса Чайковски.